Jméno a příjmení Pavel Blažek nosí více osobností:

 Pavel Blažek (farář) (* 1768, datum úmrtí neznámé) – český evangelický farář
 Pavel Blažek (novinář) (* 1944) – český pedagog a investigativní novinář
 Pavel Blažek (* 1969) – český politik ODS, ministr spravedlnosti
 Pavel Blažek (historik) (* 1974) – český historik
 Pavel Blažek (horolezec) – český horolezec a cestovatel